Heydarov oder Heydərov ist der Familienname folgender Personen:

 Hidayət Heydərov (* 1997), aserbaidschanischer Judoka
 Kəmaləddin Heydərov (* 1961), aserbaidschanischer Staatsmann und Katastrophenschutzminister Aserbaidschans

Siehe auch:
 Gaidarow